Павел Александрович Александров: Александров, Павел Александрович (1866—1940) — русский, советский юрист.
 Александров, Павел Александрович (1927—2000) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.